Goody’s 500 bezeichnet:

 ein Rennen im NASCAR Winston Cup auf dem Bristol Motor Speedway von 1994–1995, siehe Irwin Tools Night Race
 ein Rennen im NASCAR Winston Cup auf dem Martinsville Speedway von 1983–1995, siehe TUMS QuikPak 500